Chant (Engl. für Gesang) steht für:

 das Singen religiöser Texte, insbesondere Mantren, siehe Chanting
 Chant (Mondkrater), benannt nach Clarence Chant
 (3315) Chant, ein Asteroid
 Chant, Album des Trompeters Donald Byrd (1961)
 Chant, Album der Gruppe Merzbow (1985)
 Chant-Typ, eine im Zweiten Weltkrieg in Großbritannien gebaute Serie von Küstentankern

Familienname folgender Personen:

 Barry Chant (* 1938), australischer Schriftsteller und Mitgründer des Tabor College Australia
 Clarence Chant (1865–1956), kanadischer Astronom und Physiker
 Donald Chant (1928–2007), kanadischer Biologe
 Joy Chant (* 1945), britische Fantasy-Autorin